Falcó (halcón en catalán) es un apellido catalán. Puede referirse a:

Apellido 
 Jaime Juan Falcó (1522-1594), humanista, matemático y poeta español;
 Juan Bautista Falcó (1865-1901), abogado, periodista y publicista carlista español;
 Luis Falcó (1949-2007), político argentino;
 Nicolás Falcó (siglo XV-siglo XVI), pintor español.

Otros 
 Falcó (novela), novela de Arturo Pérez-Reverte;
 Alquería de Falcó alquería de la ciudad de Valencia.